La Patrouille du temps est le titre de plusieurs œuvres :
 La Patrouille du temps, recueil de nouvelles de Poul Anderson
 La Patrouille du temps, nouvelle de Poul Anderson ayant donné son titre au recueil du même nom.

C'est aussi le nom d'un organisme qui patrouille dans le temps et qui apparaît dans Les Chasseurs de dinosaures.